Flatey kan syfta på följande platser:

Island 

 Flatey, Skjálfandi, 
 Flatey, Austurland, 
 Flatey, Breiðafjörður, 

Robotskapade Islandförgreningar